Niemcy:
 Brackel – okręg administracyjny Dortmundu
 Brackel – dzielnica Dortmundu
 Brackel – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg

Osoby:
 Ferdinande von Brackel – niemiecka pisarka